

Geografia 
 Le Miroir – comune francese

Cinema 
 Le Miroir – film del 1910 diretto da Louis Feuillade
 Le Miroir – film del 2001 diretto da Sylvain Charbonneau
 Le Miroir – film del 2010 diretto da Sébastien Rossignol
 Le Miroir – film del 2010 diretto da Laurent Fauchere, Antoine Tinguely
 Le Miroir – film del 2010 diretto da Coline Assous